Парадокс:
 Парадо́кс (от  — неожиданный, странный от  — кажусь) — ситуация, которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения; мысль, мнение, существенно расходящиеся с общепризнанными взглядами.
 Парадокс, в логике — формально-логическое противоречие, которое из-за некоторых условий возникает в процессе логического мышления.
 «Парадокс» — особая разновидность охотничьего оружия, у которого гладкий ствол имеет в дульной части нарезку, а также название самой такой нарезки.
 «Парадокс» — российский фильм 2008 года.
 «Парадокс» — британский фантастический криминальный сериал 2009 года.
 «Парадокс» — канадский фильм 2010 года.
 «Парадокс» — грузинский фантастический телесериал (2014—2015).